Сан Хосе Агвахал има више значења:

 Сан Хосе Агвахал (Акапетава), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Хосе Агвахал (Мапастепек), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику